Галій, Ґалій, (Ga) — хімічний елемент.
 Бувайлик Галій Юхимович (26 листопада 1921, Київ — 18 травня 1984, Київ) — український правознавець, дипломат.
 Галій Віталій Васильович (18 січня 1963(19630118), Кривуха — 1983, Афганістан) — військовослужбовець.
 Галій Марія Василівна (1940) — співачка (сопрано), педагог.